Князь Иван Иванович Кубенский (ум. 21 июля 1546) — русский государственный и военный деятель, воевода, дворецкий, кравчий и боярин во времена правления Василия III Ивановича и Ивана IV Васильевича Грозного. 

Из княжеского рода Кубенские. Младший сын князя Ивана Семёновича Кубенского Большого и Ульяны Андреевны, дочери углицкого князя Андрея Васильевича Старшего, брата Ивана III. По материнской линии — двоюродный племянник великого князя московского Василия Ивановича.

Имел старшего брата, боярина, князя Михаила Ивановича Кубенского.

Биография 
В апреле 1518 года, будучи «сыном боярским», упоминается при приёме императорского посла Ф. де Колло. В 1524 году назначен великокняжеским дворецким. Возможно, в 1524 году участвовал вместе со своим братом Михаилом в неудачном военном походе русского войска на Казанское ханство. В августе 1524 года ему докладывались поземельные споры. В феврале, мае, июле и сентябре 1525 года ему докладывались разъезды земель, а в июне 1525 года он подписывает жалованные грамоты.

В декабре 1526 года  сопровождал великого князя московского Василия Ивановича в его поездке в Тихвин. В этом же году на бракосочетании великого князя Василия III с княжною Еленой Васильевной Глинской вино в склянице к венчанию в церковь нёс. В 1531 году пожалован в кравчие. В 1533 году, в предсмертные дни Василия III Ивановича князь Иван Иванович Кубенский был среди близких к великому князю, подписал седьмым духовную грамоту великого князя. В сентябре 1534 года ездил четвёртым на царское богомолье в Троице-Сергиев монастырь, в этом же году, по роспуску больших воевод, второй воевода на Угре. В 1536 году второй воевода на Угре.

В 1536, 1537 и 1538 годах сопровождал правительницу и вдовствующую великую княгиню Елену Васильевну Глинскую в её поездках по монастырям. В 1541 году получил боярство. В 1542 году участвовал в заговоре князей Шуйских против правителя, боярина князя Ивана Фёдоровича Бельского. В 1543 году после падения Шуйских заключен в темницу. Через пять месяцев был освобожден из заключения, но вскоре вновь попал в царскую опалу.

В 1543 году первый воевода, командовал большим полком во Владимире с связи с угрозой нападения казанских татар. В этом же году, в апреле и мае, обедал с Государём. В марте 1544 года второй воевода седьмого Большого полка в Казанском походе.  В 1546 году назначен вторым воеводой большого полка под Коломной. Летом того же 1546 года по ложному доносу дьяка В. Захарова бояре Иван Иванович Кубенский и Фёдор Семенович Воронцов, обвиненные в подстрекательству к бунту новгородских пищальников, были казнены по приказу великого князя Ивана IV Васильевича. 

Женат на Анне Ивановне, дочери князя Ивана Михайловича Воротынского, брак бездетный.

Погребен в подклете собора Новодевичьего монастыря.

Критика 
В исторических документах имеются расхождения о пожалование в чины и дате смерти. В Российской родословной книге А.Б. Лобанова-Ростовского отмечено: в 1530-1534 годах — кравчий, пожалование в дворецкие и боярство — 1535 год. Этот же год указан и у В.Н. Берх. 

В родословной книге М.Г. Спиридова — пожалование в дворецкие и бояре отмечено 1535 годом. В данном историческом исследовании даны также его дальнейшие службы: В апреле 1549 года второй воевода двенадцатого Большого полка в шведском походе.  В 1551 году воевода в первом Большом полку в походе к Полоцку. Дата смерти отмечена — 21 июля 1556 года, и погребён в Москве в Новодевичьем монастыре.

В родословной книге из собрании М.А. Оболенского, в поколенной росписи поданной в 1682 году в Палату родословных дел указано, что казнён Иваном Грозным, но год не указывается. В синодике опальных Ивана Грозного, его имя — отсутствует.

Примечания

Литература 
 Зимин А. А. «Формирование боярской аристократии в России во второй половине XV — первой трети XVI в.», Москва, Издательство «Наука», 1988 г. ISBN 5-02-009407-2, ст. 94-95
 
А.Б. Лобанов-Ростовский. Русская родословная книга. Том I. Изд.второе. СПб., Типогр.  А.С. Суворина. 1895 г. Кубенский Иван Иванович. стр. 289.
М.Г. Спиридов. Сокращенное описание служб благородных российских дворян, расположенное по родам их, с показанием, от кого те роды начало свое получили, или откуда какие родоначальники выехали, или которых их происхождение…..  М. Унив. тип. 1810. Ч. 1. 1810 г. Кубенский Иван Иванович. стр. 267.
Сост. А.В. Антонов. Памятники истории русского служилого сословия. - М.: Древлехранилище. 2011. Рец. Ю.В. Анхимюк. Ю.М. Эскин. Кубенский Иван Иванович. стр. 50; 59. ISBN 978-5-93646-176-7. //РГАДА. Ф.201. (Собрание М.А. Оболенского). Оп. 1. Д. 83. 
А.А. Половцев. Русский биографический словарь. Тип. Тов. “Общественная польза”. СПб. 1905 г. Кубенский Иван Иванович. стр. 515.

Воеводы
Бояре
Участники Русско-казанских войн
Иван
Казнённые военные
Похороненные в Новодевичьем монастыре
Казнённые при Иване Грозном